Галлай — фамилия. Известные носители:
 Галлай, Марк Лазаревич — советский лётчик-испытатель, писатель, Герой Советского Союза (1957).
 Галлай, Оскар Михайлович — советский кинорежиссёр.